

Toponyme 

 Gauthier, canton canadien ;
 Gauthier, quartier de Casablanca au Maroc ;
 Mont-Gauthier, section de Rochefort ;
 La Chapelle-Gauthier, commune française ;
 Rivière du Lac Gauthier, un affluent de la Branche à Gauche (rivière Mastigouche), coulant sur la rive Nord du fleuve Saint-Laurent, dans les municipalités de Saint-Zénon et Saint-Damien, dans la MRC de Matawinie, dans Lanaudière, au Québec, au Canada ;
 Rivière Gauthier, un affluent de la rivière Noire Nord-Ouest, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada ;
 Rivière Gauthier, un affluent de la rivière Saguenay, au Québec, au Canada ;
 Rivière Gauthier, un affluent de La Petite Nord-Ouest, en Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Marques 
 Gauthier, marque française de tennis, créée à Paris en 1890 par les frères Gauthier.

Personnalités

Patronyme 

 Alexandre Gauthier (1979-), chef cuisinier français ;
 Alexandre Gauthier (1893-1992), résistant et historien français ;
 André Gauthier (1915-1994), homme politique canadien ;
 Antoine-François Gauthier des Orcières (1752-1838), homme politique français ;
 Armand Gauthier (1850-1926), homme politique français ;
 
 Bertrand Gauthier (1945-), écrivain québécois ;
 Camille Gauthier (1870-1963), fabricant de meubles de Nancy ;
 Cathy Gauthier (1977-), humoriste québécoise ;
 Charles Gauthier (1751-18?), député français sous le Premier Empire ;
 Charles Gauthier (1831-1891), sculpteur français ;
 Christophe Gauthier (1970-), historien français ;
 
 Conrad Gauthier (1885-1961), comédien québécois ;
 Daniel Gauthier (1958-), cofondateur du Cirque du Soleil ;
 Denis Gauthier (1976-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 
 Éliane Gauthier (1947-2019), comédienne et fantaisiste française ;
 Éric Gauthier (1975-), conteur et écrivain québécois ;
 Étienne Gauthier (1761-1826), général de brigade français ;
 Éva Gauthier (1885-1958), cantatrice canadienne mezzo-soprano ;
 Françoise Gauthier (1953-), femme politique québécoise ;
 Georges Gauthier (1871-1940), évêque de Montréal ;
 Germain Gauthier (1950-), auteur-compositeur-interprète, arrangeur et musicien québécois ;
 
 Gustave Gauthier (1835-1909), sénateur français de Haute-Saône, médecin ;
 Guy Gauthier (1930-2010), critique de cinéma ;
 Henry Gauthier-Villars (1859-1931), écrivain français ;
 Hervé Gauthier (19?-), démographe canadien du Québec ;
 Hervé Gauthier (1949-), footballeur français ;
 Janel Gauthier (1950-), psychologue canadien ;
 Jacques Armand Gauthier (1948-), paléontologue américain;
 Jacques Gauthier (1951-), poète, essayiste et romancier du Québec
 
 Jean François Gauthier (1708-1756), médecin et naturaliste français et canadien ;
 Jean-Bernard Gauthier de Murnan (1748-1796), général de brigade français ;
 Jean-Joseph Gauthier (1765-1815), général de brigade français (Guerres de la Révolution et de l'Empire) ;
 Jean-Louis Gauthier (1955-2014), coureur cycliste français ;
  ;
 Jean-Robert Gauthier (1929-2009), député et sénateur canadien ;
 Jérôme Gauthier (1904-1977), journaliste français ;
 
 Kanga Gauthier Akalé (1981-), footballeur ivoirien ;
 Laure Gauthier (1972-), écrivaine et poétesse française ;
 
 Louis Gauthier (1916-1993), graveur-typographe et créateur de caractères français ;
 Louis Gauthier (1944-), écrivain québécois ;
 Louis-Joseph Gauthier (1866-1938), avocat et homme politique provincial et fédéral du Québec ;
 Marceau Gauthier (1912-1991), homme politique français ;
 Marie-Josée Gauthier (19?-), actrice québécoise ;
 Marie-Madeleine Gauthier (1920-1998), historienne de l'art et autrice française ;
 Marine Gauthier (1990-), skieuse française ;
 Martin-Pierre Gauthier (1790-1855), architecte français ;
 Mary Gauthier (1962-), auteur-compositrice-interprète américaine ;
 Maximilien Gauthier (1893-1977), critique d'art français
 
 Nicolas Gauthier (1963-), alias Jean-Émile Néaumet, journaliste et essayiste français ;
 Oscar Gauthier (1921-2009), peintre contemporain français ;
 Pascal Gauthier, dirigeant d'entreprise français  ;
 Paul Gauthier (1914-2002), théologien et humaniste français ;
 Paule Gauthier (1943-2016), avocate québécoise ;
  ;
 Pierre-Alain Nègre-Gauthier (1981-), joueur de rugby à XV français ;
 Roger Gauthier (1934-), homme politique français ;
 Roger Gauthier (1906-1982), botaniste canadien ;
 Roger-François Gauthier (19?-), haut fonctionnaire français, personnalité de l'éducation ;
 Samuel Gauthier (1996-), auteur, comédien;
 Simone Gauthier (19?-19?), actrice française ;
 Suzanne Gauthier (1901-1981), héraldiste française ;
 Tiffany Gauthier (1993-), skieuse alpine française ;
 Véronique Gauthier (1969-), joueuse française de water-polo ;
 Xavière Gauthier (1942-), journaliste française ;
 Youri Gauthier (1873-1943), historien et académicien russe ;
 Yvan Gauthier (1969-), réalisateur, producteur de cinéma et scénariste français ;
 Yves Gauthier (1960-), écrivain français ;
 Yvon Gauthier (1941-), philosophe québécois.

Pseudonyme 

 Gauthier : pseudonyme du dessinateur Frédéric Marniquet ;
 Gauthier, connétable de France ;
 Gauthier, évêque de Rennes au début du  ;
 Gauthier, évêque de Nevers à la fin du .

Prénom 
 Gauthier, connétable de France du roi Philippe  (vers 1069)
 Gauthier de Coincy, trouvère

Dynasties

Références 

Patronyme français
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de prénom
Prénom français
Prénom masculin